USS Truxtun (1842)
USS Truxtun (DD-14)
USS Truxtun (DD-229)
USS Truxtun (APD-98)
USS Truxtun (CGN-35)
USS Truxtun (2009)